VM i snooker 2010 (officielt: Betfred.com World Snooker Championship) blev afviklet i perioden 17. april-3. maj 2010 i Crucible Theatre i Sheffield, England.

Præmiesum 
Turneringen omfattede præmier som følger:

Vinder: £250.000
Tabende finalist: £125.000
Semifinalist: £52.000
Kvartfinalist: £24.050
De sidste 16: £16.000
De sidste 32: £12.000
De sidste 48: £8.200
De sidste 64: £4.600

Højeste break i kval-turneringen:  £1.000
Højeste break i  hovedturneringen: £10.000
Maksimum-break i kval-turneringen:  £5.000
Maksimum-break i  hovedturneringen: £147.000 pr. stk.

Total præmiesum: £1.111.000

Resultater

Se også 
Liste over verdensmestre i snooker

Fodnoter

Kilder og  referencer 

2010
Sport i 2010